Кайран — топоним:

Казахстан 

 Кайран — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Кайран — село в Актогайском районе Павлодарской области.
 Кайран — морское нефтяное месторождение Казахстана.
 Кайран — озеро в Северо-Казахстанской области

Узбекистан 
 
 Кайран — городской посёлок в Ангорском районе Сурхандарьинской области.